Стратос может означать:

  — водохранилище на реке Ахелоос.
 Стратос (Этолия и Акарнания) — малый город в Греции.
 Стратос, Иоаннис (1793—1848) — греческий военачальник.
 Стратос, Николаос (1872—1922) — греческий политик.

См. также 
 Lancia Stratos HF
 Red Bull Stratos